Ел Бистури има више значења:

 Ел Бистури (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Бистури (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бистури (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику